Existuje více nositelů příjmení Machovský:

 Arnošt Machovský (* 1933) – československý lední hokejista
 Josef Machovský (1873–1947) – československý politik
 Matěj Machovský (* 1993) – český lední hokejista, brankář
 Josef Machovský-Vrbka (1917–1991) – československý voják